Peleas de Abajo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Peleas de Abajo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Peleas de Abajo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar